Inre-Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inre-Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Inre-Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn